Acciaiuoli – famiglia nobile fiorentina

Architetture
 Casa Acciaiuoli – edificio storico di Firenze
 Palazzo Acciaiuoli – edificio storico di Firenze
 Lungarno degli Acciaiuoli – tratto della sponda nord dei lungarni fiorentini

Persone
 Acciaiolo Acciaiuoli – banchiere e politico italiano
 Angelo Acciaiuoli – vescovo di Firenze dal 1383 al 1387 e cardinale italiano
 Angelo Acciaiuoli – vescovo di Firenze dal 1342 al 1355
 Angelo Acciaiuoli di Cassano – ambasciatore e politico italiano
 Antonio I Acciaiuoli – duca di Atene
 Donato Acciaiuoli – scrittore, politico e umanista italiano
 Donato Acciaiuoli di Cassano – politico italiano
 Donato Acciaiuoli il vecchio – politico italiano
 Filippo Acciaiuoli – cardinale italiano
 Filippo Acciaiuoli – podestà di Ferrara 
 Filippo Acciaiuoli – poeta e musicista italiano
 Francesco Acciaiuoli – politico italiano
 Francesco II Acciaiuoli – duca di Atene
 Giovanni Acciaiuoli – politico italiano
 Gugliarello Acciaiuoli – nobile fiorentino
 Jacopo Acciaiuoli – politico italiano
 Leone Acciaiuoli – politico italiano
 Maddalena Salvetti Acciaiuoli – nobile e poetessa italiana
 Martinaccio Acciaiuoli – condottiero italiano
 Neri I Acciaiuoli – duca di Atene
 Neri II Acciaiuoli – duca di Atene
 Niccolò Acciaiuoli – politico italiano del XIV secolo
 Niccolò Acciaiuoli – cardinale italiano
 Niccolò Acciaiuoli – politico italiano del XIII secolo
 Tommaso Acciaiuoli – politico italiano 
 Zanobi Acciaiuoli – monaco cristiano, scrittore e traduttore italiano